Charles Baudiot (1773-1849), violoncelliste français.
 Baudiot, nom d'un violoncelle construit par Antonio Stradivari.